Галиёвка — хутор в Богучарском районе Воронежской области, относится к Залиманскому сельскому поселению.

География 
Хутор находится на берегу реки Дон, с северо-востока, как от райцентра — города Богучар, так и административного центра сельского поселения — села Залиман, на высоте 61 м над уровнем моря. На противоположном берегу Дона — село Подколодновка, с которым хутор соединён мостом.

Улицы 
 ул. 1 Мая,
 ул. Донская,
 ул. Молодёжная,
 ул. Набережная,
 ул. Нагорная,
 ул. Охотничья,
 ул. Садовая,
 ул. Солнечная,
 ул. Школьная.

Население

История 
Хутор Галиёвка — назван по первому поселенцу, которым был Богучарский казак по фамилии Галлиев, поселевшийся здесь, на берегу Дона, в середине XVIII века. Хутор отмечен на карте Воронежского наместничества 1780 года. В 1929 году на хуторе Галиёвка был создан колхоз имени ОГПУ, первым председателем был Звозников Я. Т. В 1959—1960 годы колхозы им. Малаховского, им. «III Интернационала», им. ОГПУ и им. Кагановича, были укрупнены в один колхоз им. Калинина.

Инфраструктура 
На хуторе есть клуб, библиотека, магазины, отделение связи ФГУП «Почта России», фельдшерский пункт и школа.

Примечания 

Населённые пункты Богучарского района